Тихи (, )) — венгерская и чешская фамилия. Известные носители:

 Тихи, Лайош (1935—1999) — венгерский футболист и футбольный тренер.
 Тихи, Милош (род. 1960) — чешский астроном.